Nottenbach ist ein Gewässername:
 Nottenbach (Erms), linker Zufluss der Erms in Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Nottenbach (Rütibach), linker Zufluss des Rütibachs (zur Steinach) im Quartier St. Georgen der Stadt St. Gallen, Wahlkreis St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Nottenbach (Saalbach), linker Zufluss des Saalbachs in Heidelsheim, Stadt Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg